EEN steht für:
 Enterprise Europe Network, Netzwerk der Europäischen Kommission zur Unterstützung von KMU
 Dillant–Hopkins Airport (IATA-Code), Flughafen von Keene (New Hampshire), New Hampshire

Een steht für:
 Een, Dorf in den Niederlanden

Eén bzw. Één steht für:
 Eén, belgischer Fernsehsender in niederländischer Sprache

Abkürzung